Suspensja – dosłownie: zawieszenie.
 suspensja w paleografii oznacza jeden ze sposobów skracania (abrewiacji), a mianowicie skrócenie przez odcięcie
 suspensa to w Kościele katolickim kara wobec duchownego, polegająca na zakazie wykonywania niektórych lub wszystkich czynności duszpasterskich lub urzędowych
 suspens to w literaturze zatrzymanie lub spowolnienie rozwoju wydarzeń przed zwrotem kulminacyjnym w celu zwiększenia napięcia u czytelnika
 w fizyce jest to ciecz niejednorodna w postaci zawiesiny cząstek ciała stałego w rozpraszającej te cząstki cieczy; jeżeli cząstki stałe w suspensji są dostatecznie małe, to mamy do czynienia z zawiesiną koloidalną, która jest jednym z układów koloidalnych